Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de la Ruche :

Belgique 
 Rue de la Ruche à Bruxelles

France 
 Rue de la Ruche à Cambrai
 Rue de la Ruche à Épernay
 Rue de la Ruche à La Glacerie
 Rue de la Ruche à Lyon

Suisse 
 Rue de la Ruche à La Chaux-de-Fonds

Voir aussi 
 

Ruche Rue